80-ият западен меридиан или 80° западна дължина e меридиан, който преминава от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Северна Америка, Атлантическия океан, Куба, Централна Америка, Южна Америка, Тихия океан и Антарктида до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 100-тен източен меридиан.

з080-и западен меридиан